Максимова Гора — название населённых пунктов в России:

 Максимова Гора — деревня в Бокситогорском районе Ленинградской области.
 Максимова Гора — деревня в Нелидовском районе Тверской области.

См. также 
 Максимова